Frenelle ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Vosges:

Frenelle-la-Grande
Frenelle-la-Petite

Siehe auch:
 Fresnel